Henckell ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Henckell (1859–1942), Konservenfabrikant
 Jürgen Henckell (1915–2007), deutscher Kabarettist, Grafiker, Maler und Schriftsteller
 Karl Henckell (1864–1929), deutscher Lyriker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Henkel
 Henckel
 Henkell